MRA peut signifier :
 musée royal de l'armée, un musée à Bruxelles ;
 , l'altitude minimale de réception en aéronautique ;
 , avion de reconnaissance et de combat comme le Falcon 2000 MRA au Royaume-Uni ;
 Malta Resources Authority / Autorité des ressources de Malte ;
 Mécanicien Réparateur Automobile, un artisan garagiste indépendant (ni concessionnaire, ni agent, ni centre auto).
Men's Right Activist, activiste défenseur des droits des hommes.
Maison de Retraite Autonomie, concept de résidence-sénior sur mesure crée par BFG Capital, alternative aux maisons de retraite classiques.